Maspeth : 

 Maspeth (Queens) : quartier résidentiel et commercial du Queens à New York.